Катанеле има више значења:

 Катанеле (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Катанеле (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Катанеле (Олт), насеље у округу Олт у Румунији